RMB puede referirse a:
 Real Madrid Baloncesto, subdivisión de baloncesto del Real Madrid Club de Fútbol.
 El renminbi, la moneda oficial de China.